Hugosson ist der Familienname folgender Personen:

 Kristina Hugosson (* 1963), schwedische Skilangläuferin
 Kurt Hugosson (1931–2015), schwedischer Politiker
 Mattias Hugosson (* 1974), schwedischer Fußballspieler